Анастас Юрьевич Панченко (род. 1988) — российский спортсмен в видах спорта аквабайк и триатлон, многократный финишёр классической дистанции триатлона IRONMAN.

Достижения 
 Первый спортсмен из России, преодолевший 5 полных железных дистанций IRONMAN за 5 дней по формуле ([3,86 км — плавание, 180,25 км — велоэтап, 42,16 км — бег] X 5), пройдя соревнования  Epic5 Challenge в сентябре 2017 года.
 Чемпион России по водно-моторному спорту в классе аквабайк, входит в состав сборной команды Российской Федерации по водно-моторному спорту и является членом профессиональной гоночной спортивной команды по аквабайку JetSki St.Petersburg Team.
 В 2019 году вошел в ТОП 1 % спортсменов в своей возрастной группе, получив золотой статус IRONMAN Gold All World Athlete 2020
 В 2017 году финишировал в ультратриатлоне в Сибири —  SIBERMAN515 (10 км — плавание, 421 км — велоэтап, 84 км — бег)
 В 2016 году вошел в ТОП 5 % спортсменов в своей возрастной группе, принимающих участие в мировых стартах по триатлону IRONMAN и получил серебряный статус AWA (All World Athlete silver)
 В 2015 году получил статус All World Athlete bronze от всемирно известной компании IRONMAN

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Официальный профиль в Instagram
 Официальный канал на YouTube
 Интервью с Анастасом Панченко в преддверии Epic5 Challenge
 5 дней, 5 островов и 1000 километров. Русский «железный человек» покоряет мир
 Спортсмен из Санкт-Петербурга стал первым из России кто преодолел 5 IronMan за 5 дней
 История первого россиянина, прошедшего экстремальную дистанцию в 1000 км за 5 дней
 «Бежишь, а в лесу кто-то воет, косули на дорогу выскакивают. Полная психоделика»
 Epic5 Challenge: как сделать пять полных дистанций IRONMAN за пять дней
 Петербург. Воскресенье ТЕМА: Больше тысячи километров за пять дней: первый россиянин, который преодолел одну из самых сложных дистанций в мире
 Спортсмен из Санкт-Петербурга стал Чемпионом России по аквабайку 2017
 UltraStrong: история Анастаса Панченко, которая точно вас удивит
 Lifestyle-досье: Анастас Панченко
 Anastas Panchenko: «I want to proof myself that the impossible is possible»
 БОЛЬШОЙ СПОРТ: «Слева — обрыв, справа — обрыв». Анастас Панченко — о двух ультратриатлонах подряд

Триатлонисты России